ИТУ Айазага  ()— станция Стамбульского метрополитена.

Расположена на Линии 2.
Станция открыта в 2009 году. 
Станция находится в районе Маслак в близости с одним из корпусов Стамбульского технического университета.

Конструктивные решения 
Была построена по последнему слову техники. Имеет надёжную систему пожарной безопасности. На станции имеется генератор, способный снабжать электроэнергией участок линии в течение 3 часов.

Примечания 

Станции Стамбульского метрополитена